Santo Spirito (ital. für „Heiliger Geist“) steht für:

 Santo Spirito (Insel) in der Lagune von Venedig

Kirchen:

 Santo Spirito (Palermo)
 Santo Spirito in Sassia (Sancti Spiritus in Saxia) in Rom
 Santo Spirito (Florenz)

Klöster:

 Kloster Santo Spirito della Valle in Apulien, Italien
 Kloster Santo Spirito di Zannone in Latium, Italien
 Kloster Santo Spirito d’Ocre in Abruzzen, Italien

Weiteres:
 Porta Santo Spirito in Rom
Siehe auch:

 Spirito Santo (Ravenna), Basilika in Ravenna, Italien
 Sanctus Spiritus